Rudesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rudesjön (Kyrkhults socken, Blekinge, 624448-141656), sjö i Olofströms kommun, 
Rudesjön (Kyrkhults socken, Blekinge, 624877-142005), sjö i Olofströms kommun, 
Rudesjön (Kyrkhults socken, Blekinge, 625187-142064), sjö i Olofströms kommun, 
Rudesjön (Bredareds socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Rudesjön (Hillareds socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,

Se även
Rudsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn